Le mot Gallup peut renvoyer à :

Personnalités 

 George Gallup (1901-1984), un sociologue américain ;
 Gordon G. Gallup (né en 1941), un psychologue américain, à l'origine du test du miroir ;
 Michael Gallup (né en 1996), un joueur américain de football américain ;
 Simon Gallup (né en 1960), bassiste britannique.

Entreprise 
 Gallup, une entreprise spécialisée dans les sondages.

Ville 
 Gallup, une ville du Nouveau-Mexique (É.-U.).

Type de bateau 
 Gallup (bateau) : Autre nom d'une ou d'un galupe : une gabare gasconne.